Karl Schuchardt ist der Name folgender Personen:

* Karl Schuchardt (General) (1893–1943), deutscher Generalmajor
 Karl Schuchardt (Mediziner) (1901–1985), deutscher Kieferchirurg und Hochschullehrer
 Karl August Schuchardt (1856–1901), deutscher Chirurg und Gynäkologe
 Karl David Schuchardt (1717–1781), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Carl Schuchhardt (1859–1943), deutscher Prähistoriker
 Karl Schuchart (1806–1869), deutscher Revolutionär